

Musica
 American Life – album di Madonna del 2003.
 American Life – singolo discografico di Madonna del 2003.

Cinema
 American Life (American Life) – film del 1953 
 American Life (Away We Go) – film del 2009 diretto da Sam Mendes